Adrastea je latinskou verzí řeckého jména Adrásteia a Adrésteia, které nese několik mytologických postav:

 Adrásteia, nymfa která pomáhala vychovat Dia
 přízvisko bohyně Nemesis
 kultovní titul Heleny Trójské v Troádě

a zároveň:

 Adrásteia (region) - oblast, město a údolí ve starověké Troádě či Mýsii

Latinská verze Adrastea je užíváno pro:

 Adrastea (měsíc) - měsíc Jupiteru, též Jupiter XV
 Adrastea (planetka) - planetka hlavního pásu
 Adrastea (rod) – rod ještěrů z čeledi scinkovití (Scicidae).

Reference